BASIC, programski jezik za računala
 Visual Basic, programski jezik za računala
 Basic (cigarete), marka cigareta
 Basic (film)
 Basic Instinct, američko-francuski triler iz 1992. godine
 Basic Instinct (album), četvrti studijski album američke pjevačice Ciare